Leșile ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Leșile (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Leșile (Dolj), Dorf im Kreis Dolj